Mount Baker az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban
 a Mount Baker síközpont a hegy közelében, mint a Shuksan-hegy egyik ága
 USS Mount Baker (AE–4), az Amerikai Haditengerészet fegyverzet-ellátó hajója volt
 USNS Mount Baker (T–AE–34), szintén fegyverzet-ellátó hajója a US Navy-nek

 Mount Baker (Seattle), Seattle egyik délkeleti kerülete, szintén Washington államban
 Mount Baker (Alberta) Albertában, Kanadában
 Baker-hegy Ugandában, a Rwenzori-hegységben, Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság határán
 Marcus Baker-hegy Alaszkában.